Bijagual puede referirse a:

 Bijagual, localidad de Panamá.
 Bijagual de Anton, localidad de Panamá.
 Bijagual de Darien, localidad de Panamá.
 Bijagual, localidad de Cuba.